KZ-11 steht als Abkürzung für:
 Aqmola (Gebiet) (ISO-3166-2-Code), Verwaltungseinheit in Kasachstan
 Kuaizhou-11, chinesisches Trägerraketenmodell, siehe Kuaizhou #Kuaizhou-11

KZ11